Los Morochucos fueron un grupo folk criollo del Perú. Muchas de sus canciones se centran en la ciudad de Lima y la vida de campo. Estuvo conformado de 1945 a 1946 por Augusto Ego-Aguirre y Luis Sifuentes. Posteriormente, de 1947 a 1962 por Óscar Avilés, Augusto Ego-Aguirre, y Alejandro Cortéz, trío considerado uno de los mejores de la Canción Criolla Peruana. El grupo estuvo activo por 15 años.

Biografía 

Comenzaron su vida artística con el nombre de "Los Chamacos" interpretando música mexicana en las emisoras "Mundial", "Miraflores", e "Internacional". Llegaron a presentarse en muchos locales, incluido el famoso "Tabaris" y en radio "Splendid" de Argentina. Es en Buenos Aires donde Luis Sifuentes dejaría de existir como consecuencia de una peritonitis el 26 de mayo de 1946. Posteriormente entraría a remplazarlo, por un breve periodo, Dante Miller. 

Dieron inicio a la era de Los Morochucos interpretando temas de compositores, como Chabuca Granda, Felipe Pinglo Alva, Pablo Casas Padilla, Eduardo Márquez Talledo, Alicia Maguiña, Alberto Condemarín, Augusto Polo Campos y entre otros. Augusto Ego-Aguirre y Luis Sifuentes. Eran épocas de triunfo para la música peruana con el boom de Los Embajadores Criollos, Los Chalanes del Perú y de los grandes del criollismo. El apoyo de numerosas emisoras que apostaban por la difusión de dicha música fue relevante. Los directores de las radios competían por las primicias con contratos sustanciosos que les hacían a los artistas.

La conformación más conocida y exitosa de los Morochucos fue la integrada por Alejandro Cortés Seminario, Augusto Ego-Aguirre y Oscar Avilés, que estuvo activa durante 15 años y se separaron en 1973. Durante este último año, el trío estuvo integrado por Rafael Matallana, Augusto Ego-Aguirre y Oscar Avilés. Avilés y Cortez continuaron su carrera artística, el primero haciendo dúo con Arturo Zambo Cavero y el segundo como solista, mientras Ego-Aguirre se retiró.

Participaron en películas junto a Luis Aguilar, Libertad Leblanc, Nadia Milton de la productora mexicana de Alfonso Rosas Priego. 

Se especializaron en interpretar valses románticos, en su primera etapa originales y en su segunda etapa, mayormente covers de clásicos de la música criolla. Entre los que más destacaron de los numerosos long plays que grabaron estuvieron: "El Huerto de mi Amada" (Felipe Pinglo), "Anita" (Pablo Casas), "Nube Gris" (Eduardo Marquéz Talledo) , "Cuando Llora mi guitarra" (Augusto Polo Campos) entre otros. 

Ellos se presentaron en diversos lugares entre los que destacó El Grill Bolivar, y fueron los primeros artistas peruanos en presentarse en este importante hotel de la Ciudad de Lima.

Discografía

Producciones compilatorias en disco compacto 

 Los Morochucos vol. I - Iempsa.
 Los Morochucos vol. II - Iempsa.
 Los Morochucos vol. III - Iempsa.
 Los Morochucos : Canela Fina - Iempsa.
 Los Morochucos : Evocación a la Patria Vieja - Iempsa.

Véase también 

 Música criolla y afroperuana
 Vals peruano

Grupos de música criolla de Perú